Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2010/11.

В групповом этапе участвуют 48 клубов. Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа 2010 года в Монако. Перед жеребьёвкой 48 команд были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2009/10. В результате жеребьёвки были образованы 12 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины. По правилам жеребьёвки команды из одной страны не могли быть распределены в одну группу. Более того все группы были разделены на 4 части: группы A-C (так называемые «красные» группы), группы D-F («зелёные» группы), группы G-I («синие» группы), группы J-L («жёлтые» группы), матчи в которых пройдут в разные дни и/или в разное время. Команды из стран, из которых в групповой этап прошли более одного представителя, не могли быть распределены в группы одного цвета.

География группового этапа 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2010/11 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания, Италия — по 4 команды,
 Бельгия, Германия, Греция, Нидерланды, Украина — по 3,
 Австрия, Англия, Болгария, Португалия, Россия, Франция, Хорватия, Швейцария — по 2,
 Белоруссия, Венгрия, Дания, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Чехия — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано MSK

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания 

Групповой этап